Il doppio del torneo di tennis BCR Open Romania Ladies 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Irina-Camelia Begu e Elena Bogdan erano le detentrici del titolo e che hanno battuto in finale Maria Elena Camerin e İpek Şenoğlu in the final, 6–7(1–7), 7–6(7–4), [16–14].

Teste di serie 
 Andreja Klepač /  Renata Voráčová (semifinali)
 Marija Kondrat'eva /  Sophie Lefèvre (semifinali)
 Irina-Camelia Begu /  Elena Bogdan (campionesse)
 Maria Elena Camerin /  İpek Şenoğlu (finale)

Tabellone

Note 
 

BCR Open Romania Ladies 2011